Stany Zjednoczone:
 Breaux Bridge – miasto

Osoby:
 Breaux Greer – amerykański lekkoatleta
 John Breaux – amerykański polityk
 Tim Breaux – amerykański koszykarz

Zobacz też:
 Braux
 Breau
 Bréau
 Bro